Manius Aemilius Lepidus est un sénateur romain actif pendant le Principat. Il est consul en l'an 11 en tant que collègue de Titus Statilius Taurus. Tacite rapporte qu'Auguste sur son lit de mort, tout en discutant de possibles rivaux pour l'empereur romain Tibère, le décrit comme digne de devenir empereur (capax imperii ), mais « dédaigneux » du pouvoir suprême.

Biographie

Jeunesse 
On a supposé que Lepidus était le fils de Marcus Aemilius Lepidus le Jeune et de sa femme Servilia Isaurica, mais on pense de nos jours qu'il est plus probablement le neveu de Lepidus le Jeune. Il a une sœur nommée Aemilia Lepida. .

Carrière 
Après 5 av. J.-C., mais avant d'accéder au consulat, Lépide est coopté comme augure.  Il défend sa sœur lors de son procès en 20 après JC. Au procès de Clutorius Priscus, il fait valoir sans succès que la peine de mort proposée est excessivement sévère.   En 21 ap. J.-C., il atteint l'apogée d'une carrière sénatoriale, le poste de gouverneur proconsulaire d'Asie.

Vie privée 
Il a une fille également appelée Aemilia Lepida qui épouse l'empereur Galba.

Famille

Références 

Consul de l'Empire romain
Date de naissance incertaine (Ier siècle av. J.-C.)
Date de décès incertaine (Ier siècle)
Pages avec des traductions non relues